Nepente – nome comune di un genere di piante carnivore (Nepenthes)
Nepente di Oliena – nome di un vino sardo della famiglia del Cannonau
 Nepente – nella mitologia greca, bevanda che attenuava i dolori fisici e faceva dimenticare le sofferenze spirituali
 Nepente – farmaco con proprietà ipnotiche e sedative composto da cloridrato di morfina e acido citrico sciolti in vino marsala diluito, utilizzato nel XVII secolo
 Nepente – isola immaginaria in cui si svolgono le vicende del romanzo Vento del Sud di Norman Douglas, identificata con Capri